ACD Treviso je italský klub hrající v sezóně 2018/19 v nejvyšší regionální lize a sídlící ve městě Treviso. Klub byl založen v roce 1909 jako Foot Ball Club Treviso. V roce 1993 se klub dostává do potíží a končí. Je založen klub nový – Treviso Foot Ball Club. Pod tímhle názvem se šplhá od regionální ligy až do Serie A kterou hraje poprvé ve své historii (2005/06). Vydrží v ní jen jednu sezonu a padá do Serie B. Posléze po sezoně 2008/09 se klub po finančních problémech rozhodl ukončit hraní v profesionálních soutěží a zanikl tak. Následně je založen klub nový Associazione Sportiva Dilettantistica Treviso 2009 a hraje regionální ligu. V roce 2013 přichází krach další. Na sezonu 2013/14 je založen klub nový Associazione Calcio Dilettanti Treviso a hraje regionální ligu.

Nejvyšší soutěž hráli jednou a to v sezoně 2005/06, obsadili v ní 19. místo a sestoupili.

Umístění v italské lize podle sezón

Externí odkazy 
 Profil na  
 Profil na  

Fotbalové kluby založené v roce 1909
Italské fotbalové kluby
Treviso